Le terme bolide peut désigner :

En astronomie 
Bolide, un corps céleste naturel solide pénétrant dans l'atmosphère terrestre en produisant un phénomène lumineux particulièrement intense.

En entreprise 
Bolide (entreprise)

En littérature 
Bolide (comics)

Voir aussi 
 

Homonymie de titre